A gyalogstruktúra a sakkban a gyalogok konfigurációja a sakktáblán. Mivel a gyalogok a legkevésbé mozgékony figurák a sakkban, a gyalogstruktúra a játszma folyamán viszonylag állandó és jelentős mértékben megszabja az adott állás stratégiai értékét.

Philidor volt az első sakkozó, aki felismerte a gyalogstruktúra elméleti és gyakorlati fontosságát. Előtte a gyalogokat inkább olyan figuráknak tekintettek, amelyek hátráltatják az erősebb figurák, a tisztek fejlődését és feláldozhatók akár olyan kis előny elnyeréséért, mint a tempó megszerzése.

Általános megfontolások 
A gyalogstruktúrában keletkező gyengeségek – mint az izoláció, a duplázás vagy a hátramaradás – általában nem, vagy csak nehezen megszüntethetőek. Ezért a sakkjátékosnak gondot kell arra fordítania, hogy megelőzze kialakulásukat, hacsak cserébe nem kap megfelelő folytatással kecsegtető előnyöket. (De mivel leggyakrabban az állások nehezen tervezhetőek néhány lépésen túl, a gyaloggyengeség a későbbiekben megbosszulhatja magát.) Persze akadnak kivételek is, mint például a Boleszlavszkij-rés.

Ha nincsenek az állásban a fent leírt gyaloggyengeségek, önmagában csak a figurák pozíciói alapján lehet eldönteni, hogy az adott állásban a gyalogformáció megfelelő-e, vagy veszélyeket hordoz. A gyalogstruktúra akkor is nagymértékben meghatározza a játékosok választotta stratégiát, ha hasonló formációk más-más megnyitásból alakulnak ki. A sorokon kialakuló szimmetrikusnak látszó állások teljesen különböző jellegzetességeket mutathatnak az egyik és a másik fél számára a királyoldali sáncolás miatt.

A gyalogstruktúra egyes típusai átmehetnek egymásba, és az ilyen változtatások gondosan tanulmányozandók, mivel a stratégia megváltozását jelezhetik.

A fontosabb gyalogformációk 
Andrew Soltis Pawn Structure Chess (Gyalogstruktúra a sakkban) című könyvében 16 fő kategóriába rendezi a gyalogformációkat. Tipikusan a centrális (középen elhelyezkedő) gyalogok elhelyezkedése befolyásolja a legjobban a játék menetét.

A kölcsönösen támadó gyalogok „feszültséget” hoznak létre. Az ilyen állások jellemzően instabilak és viszonylag hamar egy stabil formációba mennek át gyalogtolással, vagy cserével. A játékosok gyakran azzal a szándékkal manővereznek, hogy ez az átmenet a számukra kedvező körülmények közt történjen meg. Például a visszautasított vezércselben sötét arra vár, hogy világos kihozza a királyfutóját, és csak ezután hajtja végre a d5xc4 ütést, ezzel oldva meg az átmenetet a szláv gyalogformációba.

A Caro-formáció 
Megnyitások: Elsődlegesen: Caro-Kann védelem. Más: Francia védelem, skandináv, visszautasított vezércsel.

Jellemzője: lassú ütemű játék.

Világos lehetőségei: e5 előretolt gyalog, királyoldali térnyerés, d4-d5 előretörés, a vezérszárnyi túlsúly lehetősége a végjátékban (tipikusan a világos d gyalog cseréje után a sötét c gyalogra).

Sötét lehetőségei: A d4 gyalog gyengesége, c6-c5 és e6-e5 előretörések. Általában az utóbbit tekintik kedvezőbbnek, de nehezebb elérni.

A szláv formáció 
Megnyitások: Elsősorban: szláv. Más: Katalán, Grünfeld, Colle-rendszer (fordított színekkel).

Jellemzője: Lassú ütemű játék.

Világos lehetőségei: Nyomás a c vonalra, a sötét c-gyalog gyengesége (b7-b5, vagy az e6-e5-re válaszul jövő d4-d5xc6 után), d4-d5 előretörés.

Sötét lehetőségei: e6-e5 és c6-c5 előretörések.

A szicíliai-scheveningeni formáció 
Megnyitások: Elsősorban: szicíliai (Najdorf-, Richter-Rauzer- és Sozin-változatok), a sheveningeni változat és a szicíliai számos más változata.

Jellemzője: Bonyolult, dinamikus, éles középjátékkal.

Világos lehetőségei: Nyomás a d-vonalon, térelőny, e4-e5 előretörés (gyakran f2-f4-gyel előkészítve), f2-f4-f5 előretörés, g2-g4-g5 támadás (lásd: Keresz-támadás).

Sötét lehetőségei: Nyomás a c-vonalon, „kisebbségi támadás” (és általában véve ellenjáték) a vezérszárnyon, nyomás világos e4-en vagy e5-ön álló gyalogjára, d6-d5 előretörés, e6-e5, ami átvisz a Boleszlavszkij-rés nevű formációba.

Világos számára gyakran nem kifizetődő a c6-on álló figurát lecserélni, mert bxc6 után a centrális sötét gyalogok phalanxa túl erőssé válhat.

A szicíliai – a sárkány 
Megnyitások: Elsősorban: A szicíliai védelem sárkányváltozata. Más: Angol megnyitás.

Jellemzői: Borotvaéles középjáték ellenoldali sáncolással, vagy mérsékelten éles játék sáncokkal ugyanazon az oldalon. A sárkányváltozat játszásához a megnyitási változatok magas szintű memorizálása szükséges. Ez különösen igaz a jugoszláv támadás nevű változatra, amelyben világos Fe3-at, f3-at, Vd2-t húz és a hosszú oldalra sáncol. Más változat a klasszikus sárkány, amelyben világos Fe2-t és rövidsáncot játszik. A Tal-támadás variáció Fc4-gyel és rövidsánccal áll elő, a fianchetto-védelemben világos g3-at húz, majd a királyoldalra sáncol. Ezek a kevésbé gyakori változatok kisebb taktikai feszültségű állásokat hoznak létre.

Világos lehetőségei: Előretolt gyalog elhelyezése d5-ön, királyoldali támadás (f2-f4-f5 királyoldali sáncolással vagy h2-h4-h5), sötét vezéroldali gyalogjainak gyengesége a végjátékban.

Sötét lehetőségei: Nyomás a hosszú átlós vonalon, vezéroldali ellenjáték, a gyakran túlságosan előretört világos királyoldali gyalogok gyengeségeinek kihasználása a végjátékban.

A Maróczy-kötés 

Megnyitások: Elsősorban: Szicíliai.

Jellemzője: Félig nyílt játék.

Világos lehetőségei: Hd4-c2-e3, fianchetto az egyik, vagy mindkét futóval, a Marco-ugrás (Hc3-d5, majd e4xd5, szörnyű nyomással az e-vonalon), királyszárnyi támadás, c4-c5 és e4-e5 előretörések.

Sötét lehetőségei: b7-b5 előretörés, f7-f5 előretörés (különösen királyoldali fianchetto mellett), d6-d5 előretörés (e7-e6-tal előkészítve).

A Maróczy Géza magyar nagymesterről elnevezett Maróczy-kötésnek félelmetes híre van. A sakkmesterek közt sokáig általános nézet volt, hogy ha sötét megengedi a Maróczy-kötés kialakulását, ezzel behozhatatlan előnyt biztosít világos számára. Valóban, ha sötét nem képes gyorsan gyalogelőretörést végrehajtani, fojtogatásszerű állásba kerül. A másik oldalról nézve viszont a formáció kiépítése időt vesz igénybe és közben világos fehér mezőkön mozgó futójának aktivitása korlátozott, ami időt ad sötétnek a védekezéshez.

A Boleszlavszkij-rés formáció 
Megnyitások: Elsősorban: a szicíliai Najdorf-, klasszikus és Szvesnyikov-változatai. Más: Szicíliai, O-Kelly változat (2…a6).

Jellemzője: Nyílt, dinamikus játék.

Világos lehetőségei: az üres d5-mező („rés”) ellenőrzése, a visszamaradt d6-gyalog elleni támadás, az f2-f4 előretörés.

Sötét lehetőségei: d6-d5 előretörés, vezéroldali „kisebbségi” támadás, a c4 mező megszerzése.

Paradoxnak tűnő gondolat, hogy sötét azzal is küzdhet az állás kiegyenlítéséért, ha szándékosan „lyukat” hoz létre d5-ön. Ilyenkor az egész játék gyakorlatilag a d5 mező kontrolljáról szól. Sötétnek nagyon óvatosan kell játszania, különben világos huszárt helyez a d5-mezőre és ezzel jelentős pozíciós előnyhöz juthat. Világos csaknem mindig kiegyenlít, ha képes jó feltételekkel meglépni a d5-d6-ot, sőt még némi előnyre is szert tehet. Sötét két mező közt választhat, ahová vezérfutóját helyezheti: e6-ra, vagy b7-re (a7-a6 és b7-b6 után). Nyílt állásokban szokatlan módon a futók d5 kiemelt fontossága miatt gyengébbek, mint a huszárok: világos gyakran g5-ről lecseréli futóját az f6-on álló huszárra, és sötét általában szívesebben cseréli vezérfutóját, mint a huszárját a világos huszárra d5 meglépése után.

Ha világos a hosszú oldalra sáncol, sötét gyakran egyáltalán nem sáncol be, mivel királya egészen védett marad középen.

A d5-lánc 
Megnyitások: Elsősorban: Királyindiai védelem. Más: Benoni-védelem, Spanyol megnyitás

Jellemzője: Zárt játék, aktivitás az ellenoldalon.

Világos lehetőségei: Masszív vezéroldali térelőny, c2-c4-c5 előretörés (választhatóan b2-b4-gyel előkészítve), a g2-g4 megelőző lépés (profilaxis), f2-f3 után, f2-f4 előretörés.

Sötét lehetőségei: Királyszárnyi támadás, f7-f5 előretörés, g7-g5-g4 előretörés (f2-f3 után), c7-c6 előretörés, profilaxis c6-c5-tel, vagy c7-c5-tel, átmenettel a Benoni formációba.

A gyaloglánc több megnyitásfajtában létrejöhet, de leggyakrabban az erősen kielemzett királyindiai védelem klasszikus változatában. A cél a két fél számára az ellenkező szárnyakon végrehajtott támadás és áttörés – sötét arra törekszik, hogy a királyoldalon támadjon sikerrel, mielőtt világos elsöprő erőt építhetne fel egy támadáshoz a c-vonalon. Ezt a felállást sokáig világos számára gondolták kedvezőnek, amíg 1953-ban a mintaértékű Tajmanov-Najdorf összecsapás be nem vezette sötét Bf8-f7, Fg7-f8, Bf7-g7 manőverét.

Amikor a spanyol megnyitásban jön létre a lánc, a játék nagyon lelassul, a tempó értéke csekély, mindkét fél manőverez, sötét a c7-c6 áttörésre koncentrál, miközben világos a királyoldalra figyel, f2-f4 meghúzását tervezve.

Az e5-lánc 
Megnyitások: Elsősorban: Francia védelem.

Jellemzői: Zárt/félig nyílt, de éles játék.

Világos lehetőségei: Királyoldali matt-támadás, f2-f4-f5 előretörés.
Sötét lehetőségei: A bezárt vezérfutó lecserélése, c7-c5 és f7-f6 előretörés.

Világos királyoldali térelőnye és fejlődési előnye miatt sötétnek ellenjátékhoz kell jutnia, különben bemattolják. A sakkújoncok gyakran bedőlnek a görög áldozatnak. A gyaloglánc elöl álló tagjának megtámadása f7-f6-tal pont ugyanolyan gyakori, mint az alapjának a megtámadása, mert az e5-láncban nehezebb védeni az elöl álló gyalogot, mint a d5-láncban. Az exf6-ra válaszul a fejlődési vonalak felnyitásáért cserében sötét hajlandó belemenni, hogy e6-ra ütve visszamaradt gyalogja legyen. (Kinyílik a b8-h2 átló, félig az f-vonal és a későbbiekben mód nyílhat e6-e5 előretörésre.) Ha világos d4xd5 ütést hajt végre, ez az „ékformáció”, amelyben világos a sötét mezőkön jut manőverezési lehetőséghez, sötét pedig az előreszaladt e5-gyalogot támadhatja.

Királyindiai – Rauzer-formáció 

Megnyitások: Elsősorban: Királyindiai, óindiai (fordított színekkel), spanyol. Egyéb: spanyol (fordított színekkel).

Jellege: Félig nyílt játék.

Világos lehetőségei: a d6 gyengesége, c4-c5 előrenyomulás, a3-f8 átló, vezéroldali gyalogroham.

Sötét lehetőségei: a d4 gyengesége, a1-h8 átló, f4-mező, királyoldali támadás, cserék a jó végjátékért.

Vszevolod Rauzer orosz mesterről kapta a nevet, aki bevezette a spanyol megnyitásban. A spanyolban ritkán fordított színekkel is előfordul.

Az általános vélemény szerint a formáció kitűnő esélyeket kínál sötétnek, mert a d6 „lyuk” kisebb gyengeség állásában, mint világoséban d4. Ha sötét királyoldali futója fianchettóba kerül, gyakran „fejlesztik vissza” f8-ra, hogy a fontos c5 és d6 mezőket ellenőrizze, vagy levehető legyen vele világos fontos sötét mezőkön mozgó futója.

A kezdők gyakran ítélik meg rosszul a Rauzer-formációt. A bal oldali állásban úgy tűnik, világosnak fejlődési előnye van, miközben sötét pozíciói tele vannak lyukakkal. A valóságban egyértelműen sötét áll jobban, mert világosnak nincs módja tovább javítani állását, sötét azonban a d4 mezőt kihasználva megerősödhet.

(Ld. a teljes játszmát itt, Java (applet) táblán).

A Boleszlavszkij-fal 
Megnyitások: Elsősorban királyindiai. Más: Angol, Pirc, spanyol megnyitás.

Jellege: Félig nyílt játék, lassú felfejlődéssel.

Világos lehetőségei: a d6 gyengesége, e4-e5 és c4-c5 előretörés, b2-b4-b5 támadás.

Sötét lehetőségei: támadni az e4 és c4 gyalogokat, d6-d5 és f7-f5 előretörés, vezérszárnyi játék a7-a5-a4-gyel.

Sötét falában a d-gyalog gyenge ugyan, de megakadályozza világost abban, hogy elfoglalja a centrumot, aktív játékra ad lehetőséget sötétnek, lehetőségekkel mindkét szárnyon.

A vezércsel – izolált gyalogok

A vezércsel – lógó gyalogok

A vezércsel – ortodox csere

A Panov-formáció

A kőfalformáció

A zárt szicíliai formáció

Irodalom 
Hans Kmoch, Pawn Power in Chess, 1959.  1990 Dover edition:  (There are other editions).

Fordítás 

Sakkmegnyitások